Constantino Urbieta Sosa (Assunção, 12 de agosto de 1907  Avellaneda, 12 de dezembro de 1983) foi um futebolista paraguaio naturalizado argentino. Jogava como meio-campista.

Ele começou a carreira em clubes de futebol do Paraguai. Em 1932, mudou-se para a Argentina, onde jogou no Tigre, antes de ir para o Godoy Cruz de Mendoza em 1934. Foi convocado para a Copa do Mundo FIFA de 1934, e jogou a partida contra a Suécia, na qual a Argentina perdeu por 3 a 2. Em 1935, ele foi para o Club Atlético San Lorenzo de Almagro, e se aposentou em 1939, no Club Atlético Estudiantes, de Buenos Aires.

Ligações externas 
 
 
 

Naturais de Assunção (Paraguai)
Futebolistas do Paraguai
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Nacional
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1934
Cidadãos naturalizados da Argentina